Meñli I Giray, kan de Crimea (1467, 1469 - 1475 i 1478 a 1515)
 Meñli II Giray, kan de Crimea